Бунегино — название населённых пунктов в России:

 Бунегино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бунегино — деревня в Ржевском районе Тверской области.